Oleinic este un nume de familie de origine slavonă. Se poate referi la una din următoarele persoane:

 Nicolae Oleinic (1943–2019), politician și deputat moldovean.
 Alexandru Oleinic (n. 1959), politician și ministru moldovean.